Home (popegyüttes)
 Home (rockegyüttes)

 Amerikai Egyesült Államok
 Home (Kansas)
 Home (Nyugat-Virginia)
 Home (Pennsylvania)
 Home (Washington)